Snezhnaja kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Snezhnaja (dal), 
 Gora Snezhnaja, 

Robotskapade Antarktisförgreningar